Бялоблоцкий — фамилия польского происхождения.

 Бялоблоцкий, Бронислав (1861—1888) — польский публицист и эстетик.
 Бялоблоцкий, Марцин (род. 1983) — польский велогонщик.
 Бялоблоцкий, Фридрих (1799—1868) — немецкий богослов.
  (1805—1828) — друг детства и адресат польского композитора Фридерика Шопена.